Notburga steht für:

 Notburga von Hochhausen, legendäre Einsiedlerin aus Hochhausen am Neckar
 Notburga von Köln († nach 714), Heilige aus Köln
 Notburga von Bühl (796–840), im Exil lebende schottische Königin
 Notburga von Rattenberg (um 1265–1313), Tiroler Volksheilige
 (626) Notburga, Asteroid des Hauptgürtels